Kurfürstenallee steht für:

 Kurfürstenallee (Bonn), im Zentrum von Bad Godesberg
 Kurfürstenallee (Bremen)
  Lindenallee beim Schloss Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu
 ehemaligen Namen der Hertzallee in Berlin

Siehe auch:
 Kurfürstenplatz
 Kurfürstenstraße